Le terme stabulation peut faire référence à :

 Séjour du bétail dans un bâtiment ou un parc enclos : stabulation (agriculture)
 Une technique de vinification : stabulation (vinification)

Homonymie